Le nom Shasta peut désigner :
une tribu amérindienne
une langue pratiquée par cette tribu
une série télévisée
une montagne
un lac
une rivière
une fleur
un barrage
une source
un parc national historique
une ville :
Shasta (Californie)
Mount Shasta (Californie)
Shasta Lake (Californie)
un comté
 Shasta, une ville fantôme, du comté de Alexander en Illinois.